Pierre Thiolon (1927-2014), joueur de basket-ball français
Pierre Thiolon (1934-2018), athlète français